Křest Krista může znamenat:

 událost popisovanou v Novém zákoně, křest Ježíše Krista v řece Jordán prorokem Janem Křtitelem
 Svátek Křtu Páně
 Křest Krista, obraz, který vytvořili Andrea del Verrocchio a Leonardo da Vinci
 Křest Kristův, obraz Petra Brandla